Гео́ргий Рома́нов:
 Романов, Георгий Александрович (1871—1899) — третий сын императора Александра III и Марии Фёдоровны, младший брат Николая II.
 Романов, Георгий Иванович (1881—1938) — советский военный и политический деятель.
 Романов, Георгий Константинович (1903—1938) — русский князь.
 Романов, Георгий Михайлович:
 Романов, Георгий Михайлович (1863—1919) — великий князь, внук Николая I.
 Романов, Георгий Михайлович (род. 1981) — потомок дома Романовых по линии своей матери.
 Романов, Георгий Павлович (1904—1988) — бригадный комиссар, член Военного совета 23-й армии.